Совет по местному самоуправлению при Президенте Российской Федерации — в 1995—1997 гг. консультативный орган при Президенте Российской Федерации, осуществлявший предварительное рассмотрение вопросов местного самоуправления и подготовку по ним предложений для Президента Российской Федерации.

Образован Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 1995 г. № 874. Этим же указом утверждено Положение о Совете и его состав.

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 1997 г. № 531 образован Совет по местному самоуправлению в Российской Федерации, Указ Президента от 24 августа 1995 г. № 874 признан утратившим силу.

Основные задачи Совета 
 подготовка для Президента Российской Федерации рекомендаций по осуществлению и корректировке государственной политики в области местного самоуправления;
 разработка для Президента Российской Федерации предложений по обеспечению согласованного взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в ходе осуществления реформы местного самоуправления;
 организация подготовки проектов законодательных актов, а также указов и распоряжений Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления;
 подготовка для Президента Российской Федерации научно обоснованных прогнозов развития местного самоуправления в России;
 регулярное информирование Президента Российской Федерации о ходе исполнения законодательных и других правовых актов по вопросам местного самоуправления;
 разработка для Президента Российской Федерации предложений по развитию сотрудничества с иностранными государствами, и прежде всего с государствами — участниками Содружества Независимых Государств, в целях совершенствования системы местного самоуправления в России.

Состав Совета 
 Черномырдин Виктор Степанович — Председатель Правительства Российской Федерации (председатель Совета)
 Рыбкин Иван Петрович — Председатель Государственной Думы Федерального Собрания (сопредседатель Совета, по согласованию)
 Филатов Сергей Александрович — Руководитель Администрации Президента Российской Федерации (сопредседатель Совета)
 Шумейко Владимир Филиппович — Председатель Совета Федерации Федерального Собрания (сопредседатель Совета, по согласованию)
 Слива Анатолий Яковлевич — председатель Комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления (ответственный секретарь Совета, по согласованию)
 Адамов Георгий Владимирович — глава администрации г. Моздока Республики Северная Осетия
 Бабун Рональд Владимирович — вице-президент ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока (по согласованию)
 Бабурин Виктор Сергеевич — глава администрации Дзержинского района Калужской области
 Беляев Сергей Георгиевич — председатель Госкомимущества России
 Бенкевич Вячеслав Владимирович — начальник отдела по развитию местного самоуправления Управления Администрации Президента Российской Федерации по работе с территориями
 Боляк Вячеслав Иванович — глава администрации Кстовского района Нижегородской области
 Воронин Александр Геннадьевич — начальник Департамента по проблемам местного самоуправления Миннаца России
 Гальченко Валерий Владимирович — заместитель председателя Московской областной Думы (по согласованию)
 Говорин Борис Александрович — мэр г. Иркутска
 Гужвин Анатолий Петрович — глава администрации Астраханской области
 Доркин Виктор Иванович — глава администрации г. Дзержинского Московской области, председатель центрального совета российского союза местного самоуправления
 Егоров Николай Дмитриевич — помощник Президента Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 1996 г. № 301 — Руководитель Администрации Президента Российской Федерации (сопредседатель Совета)
 Жаравин Иван Андреевич — глава городского самоуправления г. Белозерска Вологодской области
 Казаков Александр Иванович — начальник Управления Администрации Президента Российской Федерации по работе с территориями
 Катанандов Сергей Леонидович — глава администрации г. Петрозаводска
 Киричук Степан Михайлович — мэр г. Тюмени
 Кирпичников Валерий Александрович — депутат Государственной Думы (по согласованию)
 Ковалёв Александр Яковлевич — глава администрации Воронежской области
 Ковлягин Анатолий Фёдорович — глава администрации Пензенской области
 Кокин Игорь Александрович — глава администрации Остроженского сельсовета Калужской области
 Коков Валерий Мухамедович — Президент Кабардино-Балкарской Республики
 Котенков Александр Алексеевич — заместитель Министра Российской Федерации по делам национальностей и региональной политике
 Краснов Михаил Александрович — помощник Президента Российской Федерации
 Кузнецов Евгений Степанович — полномочный представитель Президента Российской Федерации по Волгоградской области
 Лаптев Иван Дмитриевич — председатель Роскомпечати
 Лубенец Николай Андреевич — глава администрации г. Трехгорного (Златоуст-36) Челябинской области, президент ассоциации закрытых административно-территориальных образований Минатома России
 Лужков Юрий Михайлович — мэр Москвы
 Матвецевская Зоя Александровна — глава администрации Покровского сельсовета Даниловского района Ярославской области
 Меркулов Геннадий Константинович — глава администрации Рязанской области
 Меркушкин Николай Иванович — председатель Государственного Собрания Республики Мордовия (по согласованию)
 Миневич Валерий Яковлевич — депутат городского Собрания г. Твери
 Ножиков Юрий Абрамович — глава администрации Иркутской области
 Орехов Руслан Геннадьевич — начальник Государственно-правового управления Президента Российской Федерации
 Панина Елена Владимировна — председатель Российского земского движения (по согласованию)
 Пансков Владимир Георгиевич — Министр финансов Российской Федерации
 Пивненко Валентина Николаевна — председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания Республики Карелия (по согласованию)
 Пивоваров Виктор Фёдорович — директор Академии коммунального хозяйства имени К. Д. Памфилова (по согласованию)
 Позгалев Вячеслав Евгеньевич — мэр г. Череповца Вологодской области
 Поляк Георгий Борисович — проректор Всероссийского заочного финансово-экономического института (по согласованию)
 Попкович Роман Семёнович — глава администрации Красногорского района Московской области
 Рогов Вячеслав Михайлович — глава администрации г. Покрова Владимирской области
 Родионова Вера Михайловна — заведующая кафедрой Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации (по согласованию)
 Рокецкий Леонид Юлианович — глава администрации Тюменской области
 Росляков Вячеслав Васильевич — мэр г. Северодвинска Архангельской области
 Рябов Николай Тимофеевич — Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (по согласованию)
 Салтыков Анатолий Иванович — глава администрации г. Ижевска
 Севрюгин Николай Васильевич — глава администрации Тульской области
 Селиверстов Юрий Иванович — председатель Белгородской областной Думы (по согласованию)
 Смирнов Борис Михайлович — глава администрации Сергачского района Нижегородской области
 Смирнягин Леонид Викторович — руководитель направления — начальник отдела региональных проблем Аналитического управления Президента Российской Федерации
 Собянин Сергей Семёнович — председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа (по согласованию)
 Степанов Анатолий Михайлович — заместитель Министра юстиции Российской Федерации
 Строев Егор Семёнович — глава администрации Орловской области
 Сысуев Олег Николаевич — глава администрации г. Самары
 Тарасенко Василий Георгиевич — председатель Комитета Совета Федерации по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике (по согласованию). Кандидат юридических наук, автор научной работы «Постулаты Права».
 Тихомиров Юрий Александрович — первый заместитель директора института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (по согласованию)
 Толоконский Виктор Александрович — мэр г. Новосибирска
 Туманов Владислав Николаевич — глава администрации Псковской области
 Тяжлов Анатолий Степанович — глава администрации Московской области
 Урнов Марк Юрьевич — начальник Аналитического управления Президента Российской Федерации
 Устюгов Валерий Николаевич — председатель Калининградской областной Думы (по согласованию)
 Харитонов Евгений Михайлович — глава администрации Краснодарского края
 Цапин Александр Николаевич — мэр г. Воронежа
 Чередниченко Игорь Иванович — мэр г. Калининграда Московской области
 Чубаренко Алексей Иванович — заведующий отделом межрегиональных проблем Департамента по взаимодействию с регионами Российской Федерации Аппарата Правительства Российской Федерации
 Шаймиев Минтимер Шарипович — Президент Республики Татарстан
 Шаповалов Сергей Александрович — председатель Комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной политике (по согласованию)
 Шахрай Сергей Михайлович — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 Шеденков Станислав Алексеевич — глава администрации Новомосковского района, г. Новомосковска Тульской области
 Шпектор Игорь Леонидович — президент ассоциации городов Заполярья и Крайнего Севера (по согласованию)
 Юркова Светлана Николаевна — мэр г. Шлиссельбурга Ленинградской области, заместитель председателя Законодательного Собрания Ленинградской области (по согласованию)
 Ясин Евгений Григорьевич — Министр экономики Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 1996 г. № 301 из состава Совета выведен Филатов С. А.; в состав Совета введен Галазов Ахсарбек Хаджимурзаевич — Президент Республики Северная Осетия — Алания, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)

См. также 
 Совет по местному самоуправлению в Российской Федерации
 Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления

Упразднённые органы при президенте Российской Федерации
Местное самоуправление в Российской Федерации